Пятнадцатый Кубок СССР проводился в Бакуриани Грузинской ССР с 24 по 25 января 1983 года. Соревнования проводились по двум дисциплинам — гонки на 15 км (мужчины) и гонки на 5 км (женщины). В программу соревнований для мужчин и женщин входила только одна дистанция.

Мужчины

Женщины

Командные результаты спортивных обществ

Командные результаты сборных союзных республик, Москвы и Ленинграда

Командные результаты 25 сборных городов и областей РСФСР

Примечания

Литература 
 Лыжные гонки: Справочник/ Сост. Г. П. Марков — М.: Физкультура и спорт, 1984. — С. 227—228.

1983 год в лыжном спорте
Кубок СССР по лыжным гонкам
Спорт в СССР в 1983 году
1983 год в Грузии
Спортивные соревнования в Грузинской ССР
Январь 1983 года
Спортивные соревнования в Бакуриани
Соревнования по лыжному спорту в Грузии